Die Eishockey-Regionalliga 1992/93 wurde in Form einer Gruppe Süd und einer Gruppe Nord ausspielt.

Modus 

In der Gruppe Süd, an der 16 Mannschaften teilnahmen, wie in der Gruppe Nord, an der 15 Mannschaften teilnahmen, gab es zuerst die als Einfachrunde ausgespielte Vorrunde.
Anschließend spielten aus der Südgruppe die Teilnehmer auf den Plätzen 1 bis 6 in der Qualifikation zur Oberliga Süd 1993/94 und aus der Nordgruppe die Teilnehmer auf den Plätzen 1 bis 7 in der Qualifikation zur Oberliga Nord 1993/94, während die restlichen Teilnehmer an der Qualifikation zur Regionalliga Süd 1993/94 bzw. der Qualifikation zur Regionalliga Nord teilnahmen.

Aufstieg aus den Landesverbänden

In die Regionalliga Süd 
 Aus der Baden-Württemberg-Liga nahmen ESG Esslingen und der ESC Wernau an der Qualifikationsrunde teil.
 Aus der Bayernliga nahmen Platz 1 bis 4 teil.

In die Regionalliga Nord 
 Aus der NRW-Liga nahmen EC Dorsten und EC Eschweiler an der Qualifikationsrunde teil.
 Aus der Hessenliga nahm der Limburger EG teil.
 Aus der Liga im Norden nahm Hamburger SV, EC Nordhorn und TuS Harsefeld teil.

Regionalliga Süd (Einfachrunde) 

 Die Mannschaften auf Platz 1 bis 6 nach der Vorrunde qualifizieren sich für die Qualifikation zur Oberliga Süd 1993/94;
 die weiteren Mannschaften nehmen an der Qualifikationsrunde teil.

Qualifikation zur Regionalliga Süd 

Die Mannschaften auf den jeweils ersten vier Plätzen haben sich sportlich für die Regionalliga Süd 1993/94 qualifiziert.

Gruppe A

Gruppe B 

Platzierungsspiel um Platz 9.(freiwillig): ERC Haßfurt - EV Bad Wörishofen 3:6 4:10

Regionalliga Nord (Einfachrunde) 
 Die Regionalligen Mitte, West und Nord waren zur Regionalliga Nord zusammengefasst worden.
Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 6 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord. Nachdem der 1. Hennefer EC Bonn seine Mannschaft nach der Vorrunde vom Spielbetrieb abgemeldet hatte, rückte der Siebte der Regionalliga Nord in die Qualifikation nach.
Die weiteren Teilnehmer nehmen an der Qualifikation zur Regionalliga Nord teil.

Qualifikation zur Regionalliga Nord

Gruppe 1 
Die Mannschaften auf Platz 1 bis 5 haben sich sportlich für die Regionalliga Nord 1993/94 qualifiziert.

Gruppe 2 
Die Mannschaften auf Platz 1 bis 4 haben sich sportlich für die Regionalliga Nord 1993/94 qualifiziert.

freiwillige Platzierungsspiele
um Platz 1.: EHC Salzgitter - EV Duisburg 8:9 5:8;
um Platz 2.: VERC Lauterbach - Dinslakener EC 7:4 ---:---

Meisterschaftsfinale 
 EC Peiting - ASV Hamm 7:6, 9:2

Weblinks 

Eishockeysaison 1992/93